Вторая  — балка в России, протекает в Краснодарском крае. Устье реки находится в 13 км по левому берегу Дунайки. Длина — 18 км, площадь водосборного бассейна — 56 км².

Имеет левый приток — балку Чиненова.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Кубанскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Белая. Речной бассейн реки — Кубань.

Код объекта в государственном водном реестре — 06020001112108100005011.

Примечания 

Реки Краснодарского края